Mecé, une commune française d'Ille-et-Vilaine ;
 Mece, un village de Croatie.